Slovo axamit má vícero významů:

příjmení
 Ignác Axamit (1818–1904) – český profesor fyziky a matematiky
 Jan Axamit (1870–1931) – český lékař a archeolog

přeneseně
 Axamitova brána – největší skalní brána v Českém krasu na vrchu Kotýz, pojmenovaná po Janu Axamitovi

Podobné 
 aksamit (rozcestník)

Externí odkazy